Хэ́милл () — английская фамилия. Известные носители:
 Хэмилл, Дороти (род. 1956) — американская фигуристка, бизнесмен, писательница и актриса.
 Хэмилл, Марк (род. 1951) — американский актёр, исполнитель роли Люка Скайуокера в киноэпопее «Звёздные войны».
 Хэмилл, Мики (1889—1943) — ирландский футболист.
 Хэмилл, Роб (род. 1964) — новозеландский гребец.

См. также 
 Хэммилл ()